Яку́шин — російське прізвище.

Відомі носії:
 Якушин Дмитро Вікторович — український хокеїст, правий захисник.
 Якушин Іван Іванович (1982-2014) — майор Збройних сил України; учасник російсько-української війни.
 Якушин Михайло Йосипович — радянський футболіст, хокеїст і футбольний тренер.

Російські прізвища